Svárov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Svárov (okres Kladno), gemeente in okres Kladno
 Svárov (okres Uherské Hradiště), gemeente in okres Uherské Hradiště